

Cinema 
 Damaged Goods – film del 1914 diretto da Tom Ricketts
 Damaged Goods – film del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Damaged Goods – film del 1919 diretto da Alexander Butler
 Damaged Goods – film del 2002 diretto da Todd Hughes
 Damaged Goods – film del 2006 diretto da Graham Rich

Letteratura 
 Damaged Goods – romanzo di Upton Sinclair

Musica 
 Damaged Goods – etichetta discografica britannica